Walenty Zieliński (zm. 1646) – kasztelan płocki
 Walenty Zieliński (1877–1947) – major artylerii Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy, rolnik, literat